Хукс (, ) — английская и нидерландская фамилия. Известные носители:
 белл хукс (наст. имя — Глория Джин Уоткинс; род. 1952) — американская писательница, деятель феминистского движения.
  (1925—2010) — американский правозащитник, исполнительный директор Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (1977—1992), обладатель Президентской медали Свободы (2007), внук Джулии Бриттон-Хукс.
  (род. 1955) — британский футболист, игрок Кубка обладателей кубков УЕФА в составе клуба «Гленторан» (1973—1974).
 Хукс, Джен (1957—2014) — американская киноактриса.
  (1955—2004) — австралийский крикетчик, игрок национальной сборной.
  (род. 1958) — американский телевизионный актёр, режиссёр и продюсер, лауреат премии «Эмми» за лучшую детскую программу (2000).
  (род. 1948) — американский дипломат, посол США в Республике Конго (1996—1999), Демократической Республике Конго (2001—2004) и Кот-д’Ивуаре (2004—2007).
  (род. 1937) — американский актёр и театральный продюсер, лауреат премии Theatre World (1966), номинант на премию «Тони» за лучшую мужскую роль в мюзикле (1968).
  (род. 1953) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Баффало Биллс».
 Хукс, Сильвия (род. 1983) — нидерландская актриса театра и кино, фотомодель.
  (1768—1843) — американский политик, член Палаты представителей (1816—1817, 1819—1825).
  (род. 1974) — американский соул-блюз-музыкант.

 Бриско-Хукс, Валери (род. 1960) — американская легкоатлетка, спринтер.
  (1852—1942) — американская музыкантка, педагог и общественный деятель, бабушка Бенджамина Хукса.